Castelfranco se poate referi la:

 Castelfranco Emilia, comună din provincia Modena, Italia
 Castelfranco in Miscano, comună din provincia Benevento, regiunea Campania, Italia
 Castelfranco di Sopra, comună în Provincia Arezzo, Toscana din centrul Italiei
 Castelfranco di Sotto, comună în Provincia Pisa, Toscana din centrul Italiei
 Castelfranco Veneto, comună din provincia Treviso, regiunea Veneto, Italia